Postel puede referirse a:
 Jon Postel
 Guillaume Postel
 (Jorge) Mauricio Bustamante (Postel)

 el (Jonathan B.) Postel Service Award
 la abadía de Postel

Autores de nombres científicos 
 Postel - Emil A.W. Postel fl. 1856